A dihidrofurán az alábbi vegyületeket jelentheti:
 2,3-dihidrofurán
 2,5-dihidrofurán